Draganlug je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu općine Čaglin.

Zemljopis 
Draganlug je smješten oko 7 km zapadno od Čaglina, susjedna sela su Poreč na sjeveru, Veliki Bilač na jugu i Knežci na zapadu.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Draganlug je imao 3 stanovnika.

Vidi još 
 Petar Dragan Turković

Izvori

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji